Isene ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kristi Anna Isene, norwegische Opernsängerin
 Ola Stunes Isene (* 1995), norwegischer Leichtathlet